Barzanti ist der Familienname folgender Personen:

 Katherine Barzanti (vor 1784–1789), deutsche Sängerin und Theaterschauspielerin
 Robert Barzanti (geb. 1939), italienischer Politiker, Europaabgeordneter